1. division 2015/2016 var den 20:e säsongen av 1. division. Den här säsongen kvalificerade sig de tre (tidigare två) bästa lagen för Superligaen 2016/2017, eftersom Superligaen utökades från 12 till 14 lag med start från kommande säsong. Nykomlingar var FC Helsingør och Næstved BK som flyttades upp från 2. division 2014/2015, och FC Vestsjælland samt Silkeborg IF som degraderades från Superligaen 2014/2015.

Lyngby BK slutade på förstaplats och blev uppflyttade tillsammans med Silkeborg IF och AC Horsens.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Anmärkningslista

Se även
Superligaen 2015/2016

Referenser

2015 i Danmark
2016 i Danmark
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016